Татар — фамилия и топоним, а также самоназвание татар.

Топоним 
 Татар — село в Джебраильском районе Азербайджана.
 Татар — село в Зангеланском районе Азербайджана.
 Татар — село в Губадлинском районе Азербайджана.
 Татар — деревня в Лодзинском воеводстве Польши.
 Татар — деревня в районе Томарза турецкого ила Кайсери.
 Татар — деревня в районе Сушехри турецкого ила Сивас.
 Татар — деревня в турецком иле Чорум.

Носители фамилии 
 Татар, Альфред (род. 1963) — австрийский футболист, тренер, футбольный эксперт и комментатор на телевидении. 
 Татар, Нур (род. 1992) — турецкая тхэквондистка.
 Татар, Станислав (1896—1980) — польский военачальник, один из командиров Армии Крайовой.
 Татар, Томаш (род. 1990) — словацкий хоккеист, крайний нападающий.
 Татар, Эрсин (род. 1960) — государственный и политический деятель частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра.

Другое 
 Татар — представитель монгольского рода татар.
 Татар — представитель тюркского народа татар.
Татар — монгольская музыкальная группа, играющая в стиле хип-хоп.

См. также 
 Татар жыры — эстрадный фестиваль.
 Татар радиосы — радиостанция.
 Татары (значения).

Примечания